Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии является регулирующим агентством при Министерстве здравоохранения Бразилии. Агентство осуществляет санитарный контроль всех продуктов и услуг (отечественных или импортных): лекарства, продукты, косметика, дезинфицирующие средства, табачные изделия, лекарственные препараты, кровь, продукты крови и медицинские услуги.

Агентство также несет ответственность за утверждение продуктов и услуг, подлежащих санитарному надзору для последующего маркетинга, внедрения и производства в стране. Кроме того, совместно с Министерством иностранных дел управляет портами, аэропортами и границами в вопросах, касающихся наблюдения за состоянием здоровья. Его работа также включает в себя мониторинг и обеспечение среды, процессов, материалов и технологий, связанных со здоровьем. Агентство также осуществляет свою деятельность в экономической сфере, контролируя цены на лекарства и участвуя в Палате лекарственных средств (Cameda).

Орган был создан во время правления Фернанду Энрике Кардозу Законом № 9782 от 26 января 1999. Его миссия заключается в "защите и укреплении здоровья населения, обеспечении безопасности товаров и услуг для здоровья и участие в облегчении доступа к ним".

Ссылки 
 

Государственные агентства Бразилии